Föritz ist ein geographischer Name:

 Föritz, Ortsteil der Gemeinde Föritztal im Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Föritz (Steinach), linker Zufluss der Steinach (zur Rodach) in Mitwitz, Landkreis Kronach, Bayern, mit Ursprung in Thüringen
 Untere Föritz, linker Zufluss der Föritz bei Mitwitz, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Föritztal